Кубли — фамилия.
 Кубли, Мануэль (род. 1995) — швейцарский футболист, центральный полузащитник.
 Кубли, Милица Николаевна (1918—2007) — советская певица (меццо-сопрано), Заслуженная артистка Карело-Финской ССР (1949).